Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров на спине среди мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли с 28 по 30 июля 2021 года в Токийском центре водных видов спорта. В соревнованиях приняли участие 29 спортсменов из 23 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся американский пловец Райан Мёрфи.

Олимпийским чемпионом на дистанции 200 метров на спине стал российский пловец Евгений Рылов, опередивший победителя прошлой Олимпиады американца Райана Мёрфи, и завоевавший вторую золотую медаль на этой Олимпиаде. Рылов повторил достижение Игоря Полянского, ставшего олимпийским чемпионом на этой дистанции в 1988 году в Сеуле.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2020 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходят 16 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Полуфинал 
В финал проходят 8 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Финал

Ссылки 
 Результаты финала на сайте Олимпиады 

Плавание на летних Олимпийских играх 2020